Московская Славянка — территориальная зона в составе посёлка Шушары. Как населённый пункт основана в 1715 году.

На картах 1770 и 1852 гг. известна под именем Славянка.

Согласно сведениям 1859 года:

Московская Славянка — слобода казённая при речке Славянке. Число дворов — 182. Число жителей мужского пола — 596. Число жителей женского пола — 624. Церковь православная. Сельское училище.

Согласно данным первой переписи населения Российской империи:

Московская Славянка — деревня, православных — 1507, мужчин — 699, женщин — 817, обоего пола — 1516. (1897 год)

В качестве слободы Московская Славянка известна с 1899 года в составе Царскосельского уезда. Названа в честь Московского шоссе и реки Славянки.

Расположена на перекрёстке автомобильных дорог в Пушкин и Колпино.

До посёлка идут маршрутные такси из Санкт-Петербурга.

Церковь во имя Преображения Господня в Московской Славянке. 
Также можно найти название Церковь Спаса Преображения в Московской Славянке. Каменная церковь построена в 1783 - 1787 годах возможно по проекту Дж. Кваренги (проект копия Смоленской церкви в Пулково). Закрытая в 1938 году церковь сильно пострадала в годы войны. В 1946 году ее руины были окончательно снесены. В 2017 году рядом с храмовым местом возведена часовня Успения Пресвятой Богородицы.

Примечания

Ссылки 
 Московская Славянка в Ленобласти 

Посёлки в составе Санкт-Петербурга
Появились в 1715 году в России